Wódka peut faire référence à :

Alimentation
 Wódka, le nom polonais de vodka,
 Wódka, une marque de vodka produit par Polmos Białystok.

Toponymie
en Pologne :
 Wódka, un village de la voïvodie de Łódź,
 Wódka, un village de la voïvodie d'Opole.

Homonymie de toponyme